NTC pode se referir a:

NTC - Negative Temperature Coefficient
NTC&Logística - Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
NTC - NÃO TEM COMO

Desambiguação